A 2001-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az amerikai Venus Williams nyerte a belga Justine Henin előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Martina Hingis (Első kör)
  Venus Williams (Bajnok)
  Lindsay Davenport (Elődöntős)
  Jennifer Capriati (Elődöntős)
  Serena Williams (Negyeddöntős)
  Amélie Mauresmo (Harmadik kör)
  Kim Clijsters (Negyeddöntős)
  Justine Henin (Döntős)
  Nathalie Tauziat (Negyeddöntős)
  Jelena Gyementyjeva (Harmadik kör)
  Amanda Coetzer (Harmadik kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Arantxa Sánchez Vicario (Második kör)
  Jelena Dokić (Negyedik kör)
  Sandrine Testud (Negyedik kör)
  Silvia Farina Elia (Harmadik kör)

  Meghann Shaughnessy (Negyedik kör)
  Anke Huber (Negyedik kör)
  Conchita Martínez (Negyeddöntős)
  Amy Frazier (Harmadik kör)
  Barbara Schett (Harmadik kör)
  Paola Suárez (Első kör)
  Magüi Serna (Első kör)
  Henrieta Nagyová (Első kör)
  Chanda Rubin (Első kör)
  Anne Kremer (Első kör)
  Ángeles Montolio (Harmadik kör)
  Lisa Raymond (Harmadik kör)
  Elena Likhovtseva (Harmadik kör)
  Patty Schnyder (Harmadik kör)
  Tamarine Tanasugarn (Negyedik kör)
  Tatiana Panova (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon 

N1